Маномен има више значења:
 Округ Маномен (Минесота)
 Маномен (округ Сент Луис, Минесота)
 Маномен (округ Маномен, Минесота)